Ким Джон Син (, род. 17 мая 1970) — южнокорейский борец вольного стиля, чемпион мира, Азии и Азиатских игр, призёр Олимпийских игр 1992 года.

Биография 
Родился в 1970 году в уезде Хампхён. В 1988 году завоевал серебряную медаль чемпионата Азии. В 1989 году стал чемпионом мира и бронзовым призёром чемпионата Азии. В 1990 году завоевал золотую медаль Азиатских игр. В 1991 году стал бронзовым призёром чемпионата мира. В 1992 году завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Барселоне. В 1995 году стал чемпионом Азии.

Ссылки 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Республики Корея
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы Азии по вольной борьбе
Чемпионы Азиатских игр по вольной борьбе